Carnoy peut être un toponyme ou un patronyme:

Toponyme
 Carnoy est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Picardie.

Patronyme

 Henri Carnoy, ou Émile Henri Carnoy (1861 - 1930), biographe et folkloriste français.
 Jean-Baptiste Carnoy (1836-1899), prêtre et biologiste belge.
 Jon Carnoy (né Jonathan Jerzy Carnoy), réalisateur et scénariste américain.